Esta lista de crescimento econômico é com base nos dados de PIB, obtida a partir do FMI World Economic Outlook Database, April 2009. Sem ajustes de inflação ou superávit são aplicados. O crescimento do PIB bruto é calculado pela seguinte fórmula:

A lista 

Listas de países por produto interno bruto
Paises Crescimento